Гершгорин — еврейская фамилия:
 Гершгорин, Владимир Семенович (1947-2019) — директор Новокузнецкого филиала-института «КемГУ» (1995—2017), доцент, кандидат философских наук.
 Гершгорин, Семён Аронович (1901—1933) — советский математик, специалист в области прикладной математики и численного интегрирования дифференциальных уравнений.